Austria:
 St. Konrad – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Inne:
 Centrum Kształcenia St. Konrad

Zobacz też:
 Sankt Konrad
 św. Konrad